Bartki est le nom de plusieurs villages en Pologne : 

 Bartki (Dąbrówno)
 Bartki (Lelkowo)
 Bartki (Nidzica)

Homonymie de localités